Bontoc bezeichnet:

 Bontoc (Mountain Province), eine Stadtgemeinde in der Provinz Mountain Province auf den Philippinen
 Bontoc (Southern Leyte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Southern Leyte auf den Philippinen
 Bontoc (Sprache), eine Sprache auf der philippinischen Insel Luzon
 eine zu den Igorot gehörende Ethnie auf der philippinischen Insel Luzon